SV Waldhof Mannheim (celým názvem: Sportverein Waldhof Mannheim 1907 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Mannheim ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Založen byl v roce 1907 pod názvem SV Waldhof 07. Svůj současný název nese od roku 1978. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Carl-Benz-Stadionu s kapacitou 27 000 diváků. Největším úspěchem klubu je nepřetržitá sedmiletá účast v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou modrá a černá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl tenisu a házené.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1907 – SV Waldhof 07 (Sportverein Waldhof von 1907)
 1967 – SVW 07 Mannheim (Sportverein Waldhof 1907 Mannheim)
 1969 – SV Waldhof Mannheim (Sportverein Waldhof Mannheim e. V.)
 1972 – Chio Waldhof 07 (Chio Waldhof von 1907 e. V.)
 1975 – SV Chio Waldhof 07 (Sportverein Chio Waldhof von 1907 e. V.)
 1978 – SV Waldhof Mannheim 07 (Sportverein Waldhof Mannheim 1907 e. V.)

Získané trofeje 
 Gauliga Baden ( 5× )
 1933/34, 1935/36, 1936/37, 1939/40, 1941/42
 Badischer Pokal ( 2× )
 1997/98, 1998/99

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Baden
 1939–1940: Gauliga Baden Nord
 1940–1941: Gauliga Baden
 1941–1942: Gauliga Baden Nord
 1942–1943: Gauliga Baden
 1943–1944: Gauliga Baden Nord
 1945–1954: Fußball-Oberliga Süd
 1954–1958: II. Division Süd
 1958–1959: Fußball-Oberliga Süd
 1959–1960: II. Division Süd
 1960–1962: Fußball-Oberliga Süd
 1962–1963: II. Division Süd
 1963–1970: Fußball-Regionalliga Süd
 1970–1972: Amateurliga Nordbaden
 1972–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1983: 2. Fußball-Bundesliga
 1983–1990: Fußball-Bundesliga
 1990–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1997: 2. Fußball-Bundesliga
 1997–1999: Fußball-Regionalliga Süd
 1999–2003: 2. Fußball-Bundesliga
 2003–2008: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2008–2009: Fußball-Regionalliga Süd
 2009–2010: Fußball-Regionalliga West
 2010–2011: Fußball-Oberliga Baden-Württemberg
 2011–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1939/40: Ve finálové skupině klub obsadil vítězné první místo.
 1941/42: Ve finálové skupině klub obsadil vítězné první místo.
 2002/03: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do čtvrté nejvyšší soutěže.
 2009/10: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bádensku-Württembersku
Fotbalové kluby založené v roce 1907
Waldhof